James Sheridan Muspratt, (8 marzo 1821 – 3 febbraio 1871), ricercatore chimico britannico
James Sheridan Knowles (12 maggio 1784-30 novembre 1862), attore e scrittore irlandese
James Sheridan (29 luglio 1904-12 aprile 1961), attore statunitense
James Sheridan (nato nel 1882), calciatore irlandese
James Patrick Sheridan chiamato "Jamey" (12 luglio 1951), attore statunitense
James Sheridan, chiamato "Jim" (24 novembre 1952) politico inglese